Чемпионат Азии по дзюдо 1993 года прошёл в Макао (Португалия) 13-14 ноября.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Федерация дзюдо Азии

Чемпионаты Азии по дзюдо
дзюдо
дзюдо
Международные спортивные соревнования в Португалии
Международные соревнования по дзюдо в Португалии
1993 год в дзюдо
Ноябрь 1993 года
Спорт в Макао